В Военно-воздушных силах СССР существовало два 2-х штурмовых авиационных полка:

 2-й штурмовой авиационный полк (1-го формирования)
 2-й штурмовой авиационный полк (2-го формирования)

История переименований 
 2-й штурмовой авиационный полк (1-го формирования) сформирован в 1938 году в Вознесенке (1-я Отдельная Краснознаменная армия, Дальний Восток). Полк был укомплектован двумя эскадрильями на Р-5ССС, и двумя на Р-10. Существовал во время войны.

 2-й штурмовой авиационный полк (2-го формирования) сформирован в сентябре 1941 году в Крыму на базе Качинской школы пилотов. В январе 1942 года переименован в 766-й штурмовой авиационный полк